Gulbrandsen ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Gulbrandsen (* 1992), norwegischer Fußballspieler
 Hans Martin Gulbrandsen (1914–1979), norwegischer Kanute
 Kate Gulbrandsen (* 1965), norwegische Sängerin
 Per Gulbrandsen (1897–1963), norwegischer Ruderer
 Ragnhild Gulbrandsen (* 1977), norwegische Fußballspielerin
 Solveig Gulbrandsen (* 1981), norwegische Fußballspielerin
 Terje Gulbrandsen († 2015), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Trygve Emanuel Gulbranssen (1894–1962), norwegischer Schriftsteller
 Guldbrandsen
 Gulbransson